Plaats in Indonesië
 Ngino (Plemahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngino (Semanding), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java